Hansford Rowe (1924–2017) amerikai színész
 Hansford Rowe (1954) amerikai zenész, basszusgitáros